Sous le ciel de Paris, film français de Julien Duvivier sorti en 1951 ;
 Sous le ciel de Paris, chanson éponyme du film.